Aeolian Hall peut désigner :   

 Aeolian Hall, une salle de concert près de Times Square à Midtown à Manhattan, New York ;
 Aeolian Hall, une salle de spectacle à Londres en Angleterre ;
 , une salle de musique historique à London en Ontario au Canada.